Esta é uma lista com os programas de televisão atuais e futuras atrações que serão exibidas pela RecordTV.

== Programas atuais ==

Sessões de Filmes,Séries, Minisséries e Macrosséries 
 Cine Aventura (1993-presente)
 Cine Maior (2007; 2011-2012; 2013; 2020-presente)
 Cine Record Especial (1990-presente)
Super Tela (1990-presente)
Tela Máxima (1999-presente)
 Chicago P.D. (2015-presente)
 Chicago Fire (2014-presente)
 Chicago Med (2020-presente)

Jornalismo e esporte 
Balanço Geral (2005-presente)
Câmera Record (2008-presente)
Cidade Alerta (1995-2005; 2011; 2012-presente)
Domingo Espetacular (2004-presente)
Fala Brasil (1990-1993; 1998-presente)
Jornal da Record (1974-presente)
Praça no Ar (2004-presente)
Praça Record (2005-presente)
Repórter Record Investigação (1995-2012; 2014-2016; 2020-presente)

Programas de auditório, entrevistas e variedades 
 Hoje em Dia (2005-presente)
 Hora do Faro (2014-presente)

Realitys Shows e Talents Shows 
 A Fazenda (2009-presente)
 Power Couple (2016-presente)
Ilha Record (2021-presente)

 Canta Comigo (2018-presente)
 Canta Comigo Teen (2020-presente)

Top Chef Brasil (2019-presente)

A Grande Conquista (2023-presente)

Séries exibidos no Record Kids 
Desenhos Bíblicos (2019-presente)
Pica-Pau e Seus Amigos (2019-presente)
Todo Mundo Odeia o Chris (2006-presente)

Independente 
 Brasil Caminhoneiro (2020-presente)

Programas sazonais 
 Família Record (2006-presente)
 Retrospectiva (2005-presente)
 Retrospectiva dos Famosos (2013-presente)

Telenovelas 
 Os Dez Mandamentos (2022-presente)

Reis (2022-presente)
Jesus (2022-presente)
Vidas em Jogo (2023-presente)

Ver também 

 Especiais da RecordTV
 Lista de minisséries da RecordTV
 Lista de séries de televisão da RecordTV
 Lista de telenovelas da RecordTV

Ligações externas 
 Website oficial da RecordTV
 Grade de programação da RecordTV

 
Record